Preusmjeri Nacrt:Cupola